Bristowe ist der Familienname folgender Personen:

 John Syer Bristowe (1827–1895), englischer Arzt
 W. S. Bristowe (1901–1979), britischer Arachnologe

Siehe auch:
 Bristowe-Syndrom